Serbisch-orthodoxes Seminar der Heiligen Kyrill und Method steht für folgende Priesterseminare der serbisch-orthodoxen Kirche:

 Serbisch-orthodoxes Seminar der Heiligen Kyrill und Method (Niš)
 Serbisch-orthodoxes Seminar der Heiligen Kyrill und Method (Prizren)